Buxheim (Allgäu)
 Buxheim (Opper-Beieren)
 abdij Buxheim, een kartuizerklooster